Gorice lahko pomeni:
 Gorice, Brčko (Bosna in Hercegovina)
 Gorice, Skradin (Hrvaška)
 Gorice, Dragalić (Hrvaška)
Bizeljske gorice
Dolgovaške gorice
Dravinjske gorice 
Lendavske gorice (Lendvahegy) 
Notranje Gorice (pri Ljubljani)
Slovenske gorice
Sromeljske gorice
Vnanje Gorice (pri Ljubljani)
Vukomeričke gorice (Hrvaška)

Glej tudi 

 Gorce, pri Bilčovsu, nem. Großkleinberg, občina Bilčovs
 Gorce, pri Tinjah, nem. Wurzen, občina Velikovec
Gorica (razloćitev)
Goriče (razločitev)
Goričica
Goričice
Goričko
 Gorje
Grič(evje)